Gigant Mamut – seria komiksowa Disneya opowiadająca o przygodach Kaczora Donalda i Myszki Miki. Wydawana jest od marca 2009 roku. Seria rozprowadzana jest po kioskach, salonikach prasowych i innych punktach sprzedaży.
Wydarzenia opisywane w „Mamucie” rozgrywają się najczęściej w dwóch miastach: Kaczogrodzie i Myszogrodzie w stanie Kalisota. Kiedyś był półrocznikiem. Pojawiał się w lutym i we wrześniu.obecnie jest wydawany 3 razy w roku

Tomy

Bohaterowie 
Główni bohaterowie opowiadań to:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Spis komiksów wydanych w Gigancie Mamucie

Czasopisma dla dzieci i młodzieży
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2009
Komiksy z Kaczorem Donaldem
Półroczniki w Polsce
Włoskie komiksy